een groot deel van de Provinciale weg 760
Kamperzeedijk-Oost, gehucht in de gemeente Zwartewaterland
Kamperzeedijk-West, gehucht in de gemeente Zwartewaterland